Бронисла́в Ива́нович Кузнецо́в (2 декабря 1931 года — 24 июля 1985 года) — советский  и тибетолог. Известен исследованиями и теориями об иранском влиянии на тибетский буддизм. Кандидат филологических наук.

Биография 
Родился в 1931 году в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны пережил блокаду, был тяжело ранен.

В 1956 году он окончил отделение китайской филологии Восточного факультета ЛГУ, а затем поступил в аспирантуру. Когда в середине пятидесятых годов на Восточном факультете возобновилось преподавание тибетского языка, Кузнецов начинает изучать этот язык сначала под руководством В. С. Воробьёва-Десятовского, а затем под руководством Б. И. Панкратова. Именно по совету последнего Кузнецов посетил Бурятию, где в течение летнего сезона жил в Иволгинском дацане — буддийском монастыре.

Будучи аспирантом, Кузнецов начал преподавать тибетский язык на Восточном факультете. До конца жизни он возглавлял единственное в стране отделение тибетской филологии.

В 1962 году Кузнецов защитил кандидатскую диссертацию.

Кузнецов имел активную гражданскую позицию: в 1972 году он выступил в защиту преследуемого буддолога и религиозного деятеля Б. Д. Дандарона.

Научная деятельность 
При жизни Кузнецов опубликовал более сорока научных статей по филологии, истории, этнографии и религиоведению. Некоторые из них были опубликованы в соавторстве с Л. Н. Гумилёвым.

Значительная часть его работ вышла в свет после смерти.

Также Кузнецов занимался переводческой деятельностью. В частности, в последние годы своей жизни он работал над переводом «Ламрим Ченмо» — назидательного труда тибетского религиозного деятеля XIV века Цзонхавы.

Научные труды 
 Rgyal rabs gsal ba’i me long (The clear mirror of royal genealogies). Tibetan text in transliteration with introduction in English. Edited by B.I. Kuznetsov — Leiden: E.J. Brill, 1966. 221 p.
 Тибетская летопись «Светлое зерцало царских родословных». Вступительная статья, перевод и комментарий Б. И. Кузнецова. Л.: — Издательство Ленинградского университета, 1961. 123 с.
 Древний Иран и Тибет. (История религии бон). СПб.: «Евразия», 1998. — 352 стр. ISBN 5-8071-0002-6
 Бон и маздаизм. СПб.: «Евразия», 2001. ISBN 5-8071-0074-3.
 Ранний буддизм и философия индуизма по тибетским источникам. СПб.: «Евразия», 2002.
 Тибетика. Сб. ст. СПб.: «Евразия», 2003.

Примечания

Литература 
 
 Mongolica. Санкт-Петербургский журнал монголоведных исследований. Том XXIV. № 2. Посвящается 90-летию со дня рождения Бронислава Ивановича Кузнецова (1931—1985). — Санкт-Петербург: Институт восточных рукописей РАН, 2021.
 Кузнецов Бронислав Иванович // Милибанд С. Д. Востоковеды России. Биобиблиографический словарь. В двух книгах. Книга 1. А—М. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 739—740.
 Нармаев Б. М. Памяти Бронислава Ивановича Кузнецова // Народы Азии и Африки.1986. № 5. С. 214—215.

Историки по алфавиту
Историки СССР
Тибетологи СССР
Буддологи СССР
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета